Albert Aragonés Salvat (Tortosa, 1963) és professor de català i escriptor, llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de Barcelona.

Ha impartit cursos a professorat d'ensenyament secundari, cursos universitaris, cursos de correcció de textos i cursos de llenguatge i dicció de locució a periodistes de l'àrea de Barcelona i als locutors de les Emissores Municipals de Catalunya de les comarques de l'Ebre. És un estudiós de l'obra [[Los Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa|Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa']]' de Cristòfor Despuig, així com de l'obra de Joan Amades (ha coordinat l'obra Joan Amades i les Terres de l'Ebre) i de l'obra de Joan Moreira. És membre fundador i president del Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques centrals dels PPCC, amb seu a Alcanar, que publica la revista Beceroles i manté el portal de literatura Beabà.

Com a poeta visual ha publicat la seua obra en diversos llibres col·lectius, antologies i revistes. Així mateix ha il·lustrat llibres de contes La gavina i els quatre gats de pèl roig i Viatje al país d'en Yusuf de la Zoraida Burgos, ha dissenyat pòsters i portades de discos. Ha muntat exposicions individuals i ha participat en nombroses exposicions col·lectives, com per exemple Repensar terra: una reflexió creativa des de les Terres de l'Ebre, comissariada per l'artista Leonardo Escoda, de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. També ha estat premiat amb sengles accèssits als II i IV Premi Nacional de Poesia Visual, organitzats per l'Ajuntament de Vespella de Gaià, els anys 1994 i 1996.

 Obra publicada 
 Tren de buit. Relats curts encadenats de creació col·lectiva. Petròpolis, 2013
 L'obra musical, folklòrica i literària de Joan Moreira, Recerca, 13 (2009), p. 49-86.
 10 anys del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans 1995-2005 : Tortosa, 26 de novembre del 2005. Alcanar: CEL: Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les Comarques Centrals del Països Catalans, 2007. ISBN 9788461217038
 La llengua del Baix Ebre i del Montsià. Un model de llengua estàndard oral''. Tortosa: Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l'Ebre, 1995. ISBN 846054611X. Disponible a Internet.

Referències 

Lingüistes catalans
Tortosins
Professors de català